En droit romain, la répudiation est légale pour l'homme dans le cadre d’un mariage in manu, et de surcroît l'est également pour la femme dans un mariage sin manu.

Articles connexes 

 Répudiation
 Répudiation dans l'islam
 Répudiation en droit français
 Annulation de mariage
 Divorce

Références 

Droit du mariage
Divorce